Ledger steht für:

 ein Papierformat in den USA und Kanada, siehe Papierformat#Nordamerika

Ledger steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Bob Ledger (* 1937), englischer Fußballspieler
 Heath Ledger (1979–2008), australischer Schauspieler
 Jen Ledger (* 1989), englische Schlagzeugerin
 Robert Ledger (~1890–), englischer Fußballspieler
 Ron Ledger (1920–2004), britischer Politiker

Siehe auch:
 St. Ledger
 Leodegar
 Leodgar